IFJ steht für:
 Flughafen Ísafjörður in Island (IATA-Code)
 International Federation of Journalists, Internationale Journalisten-Föderation, Dachverband nationaler gewerkschaftlicher Journalistenverbände

IFJ